Chua steht für:

 Chua (Uganda), Ort im Distrikt Kitgum, Northern Region, Uganda
 Chua-Schaltkreis, elektronische Schaltung

Chua ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Chua (* 1962), US-amerikanische Juristin
 Antonio Chua (1954–2009), philippinischer Fußballspieler und Sportfunktionär
 Chloe Chua (* 2007), singapurische Geigerin
 Eric Chua (* 1979), singapurischer Politiker und Offizier
 Ernie Chua (1940–2012), philippinischer Comiczeichner
 James Chua (* 1979), malaysischer Badmintonspieler
 Jin-Ghee Chua (* 1976), malaysischer Tennisspieler
 Johann Chua, philippinischer Poolbillardspieler
 Leon Chua (* 1936), US-amerikanischer Hochschullehrer chinesisch-philippinischer Herkunft
 Peng-Wuei Chua (* 1972), bruneiischer Tennisspieler
 Penh-How Chua (* 1979), bruneiischer Tennisspieler
 Pheng-Chai Chua (* 1967), bruneiischer Tennisspieler